Казачий — посёлок в Елховском районе Самарской области. Входит в сельское поселение Красное Поселение.

География 
Находится у реки Кандыбулак на расстоянии примерно 16 километров по прямой на северо-северо-восток от районного центра села Елховка.

История 
Основан в XIX веке. В 1910 году учтено 17 дворов, 113 человек, русские. На 1983 год было 77 жителей. Название посёлка время от времени варьировалось (деревня Казачья, Правая Казачья, Казачка).

Население 
Постоянное население составляло 109 человек (русские 77 %) в 2002 году, 94 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Елховского района